Филипп Шабо (; ок. 1492 — 1 июня 1543, Париж), сеньор де Брион, граф де Шарни и де Бюзансе, принц де Шательайон — французский военный и государственный деятель, фаворит Франциска I, адмирал Франции, участник Итальянских войн, известный как адмирал Брион.

Биография 

Второй сын Жака Шабо, барона де Жарнака, и Мадлен де Люксембург.

Сеньор д'Аспремон в Пуату (в 1542 обменял это владение на сеньорию Легль в Нормандии, принадлежавшую Жану IV д'Этампу), барон де Паньи и Мирбо, сеньор де Пуйи, Мон-Сен-Жан, Арне-ле-Дюк, Бомон-сюр-Венжан, Бессе, Шампань-сюр-Венжан, Дампьер, Бланьи, Уазийи, Ле, Сёрр, Антим, Лабрюйер.

Воспитывался в Амбуазском замке вместе с Франсуа Ангулемским, Анном де Монморанси и другими сыновьями знати. Был другом детства короля Франциска I. После его восшествия на престол в январе 1515 получил роту тяжелой кавалерии из ста копий, отличился в битве при Мариньяно, в 1516 стал штатным дворянином Палаты короля, около 1523 был пожалован в рыцари ордена Святого Михаила.

В августе 1524 прорвался в осажденный коннетаблем Бурбоном Марсель с 200 копьями и 3 000 итальянских пехотинцев, и заставил имперцев снять осаду после сорока дней безуспешных атак. 28 октября был назначен губернатором герцогства Валуа.

В 1525 сражался в битве при Павии и был взят в плен вместе с королём. Регентша Луиза Савойская вела через него переговоры с императором. После освобождения, 23 марта 1526 назначен адмиралом Бретани, на место умершего Луи II де Ла Тремуя, а 1 июля того же года занял пост адмирала Франции, вакантный после смерти Гийома де Бониве, и получил должность губернатора Бургундии.

В августе 1529 направлен послом к императору в Италию для ратификации Камбрейского мира, в следующем году ездил в Испанию за сыновьями короля, остававшимися там в качестве заложников.

8 августа 1531 назначен лейтенант-генералом Нормандии при дофине (зарегистрирован Руанским парламентом 19 ноября), в начале следующего года стал адмиралом Гиени, после отставки короля Наваррского. В том же году был послом в Лондоне при дворе Генриха VIII, который 29 октября 1532 во время встречи в Кале с позволения Франциска пожаловал его в рыцари ордена Подвязки.

В ноябре 1533 возведен в ранг графа де Бюзансе (жалованная грамота, данная в Марселе, зарегистрирована Парижским парламентом 2.03.1534), в 1534 стал графом де Шарни, посредством дарения, сделанного его теткой по матери Филибертой де Люксембург, принцессой Оранской.

В 1535, в преддверии войны с Савойей, назначен лейтенант-генералом короля в графстве Монбельяр.

11 февраля 1536 Брион, назначенный «генерал-лейтенантом командармом по ту сторону гор» (Lieutenant général commandant l'armée de delà les monts) получил приказ короля вторгнуться в Савойю с 23 тыс. пехоты, 7—8 тыс. кавалерии и сильной артиллерией. Франсуа I де Бурбон, первоначально направленный под его командование, будучи принцем крови, отказался подчиняться, и в дальнейшем действовал самостоятельно. Быстро перейдя Альпы, адмирал 4 апреля вошел в Турин, оккупировал часть Пьемонта, но, по мнению двора, не распространил завоевания настолько далеко, насколько это было возможно.

Враги, в числе которых были кардинал Лотарингский и Монморанси, оклеветали Бриона, внушив королю подозрение в подкупе командующего имперцами, а гордость, с которой адмирал отвечал на упреки монарха, разозлила Франциска настолько, что он приказал его арестовать, заключить в замок Мелён, и отдал под трибунал.

Председателем комиссии был назначен канцлер Пуайе, как говорили, подкупленный врагами адмирала. 8 февраля 1540 Брион был лишен должностей, его владения конфисковали, а самого приговорили к 15 тыс. ливров штрафа и изгнанию. Через некоторое время герцогиня д'Этамп открыла королю глаза на интриги Монморанси, ставшего к тому времени коннетаблем Франции, и 12 марта 1541 Франциск простил адмирала, вернул ему должности и владения, а 23 марта 1542 парламент торжественным постановлением полностью реабилитировал Бриона.

28 марта 1541 Франсуа д'Орлеан, маркиз де Ротлен, граф де Невшатель, передал ему княжество Шательайон и сеньорию Сюлли.

Вскоре Монморанси сам оказался в немилости, и его обязанности были возложены на Бриона и кардинала Бурбона. Как полагают, опала и тюремное заключение сказались на здоровье адмирала, умершего в своем дворце на улице Сент-Антуан 1 июня 1543.

По распоряжению короля погребение состоялось в Орлеанской капелле в церкви целестинцев. Сын адмирала Леонор Шабо установил там внушительный мраморный памятник, который впоследствии удалось спасти от революционного погрома и поместить в Лувр, как выдающееся произведение французской ренессансной скульптуры.

Адмирал Брион считается автором идеи французской колонизации Канады. Соответствующие материалы содержатся в двухтомном манускрипте in-folio, под названием Lettres écrites en 1525 par l'amiral de Brion, хранящемся в Национальной библиотеке.

Семья 

Жена (контракт 10.01.1526): Франсуаза де Лонгви (1510—1555/1562), дама де Паньи и Мирбо, дочь Жана де Лонгви, сеньора де Гири, и Жанны Орлеан-Ангулемской, внебрачной сестры Франциска I

Дети:

 Леонор Шабо (ок. 1526—12.07.1597), граф де Шарни и де Бюзансе. Жена 1) (15.02.1549): Клод Гуфье, дочь Клода Гуфье, герцога де Роанне, и Жаклин де Ла-Тремуй; 2) Франсуаз де Рье, дочь Жоашена де Рье и Антуанетты де Лонгви, дамы де Гири
 Франсуа Шабо (ум. 1599), маркиз де Мирбо. Жена 1): Франсуаз де Люньи, дочь и наследница виконта Жана де Люньи и Франсуазы де Полиньяк; 2) (25.12.1565): Катрин де Сийи (ум. после 1573), дочь Луи де Сийи, графа де Ла Рошгюйона, и Анн де Лаваль
 Франсуаза Шабо. Муж (контракт 1.12.1454): Шарль де Ларошфуко, барон де Барбезьё (ок. 1520—1583)
 Антуанетта Шабо. Муж: Жан VI д'Омон (1522—1595), граф де Шатору, маршал Франции
 Анна Шабо, придворная дама Марии Стюарт и Маргариты де Валуа. Муж (контракт 18.01.1559): герцог Шарль д'Альвен (ум. ок. 1591)
 Жанна Шабо, аббатиса Параклета

Литература 

 
 
 , pp. 167–180
 Pinard F.-J.-G. Chronologie historique-militaire. T. I — P.: Claud Herissant, 1760, p. 182—184
 , pp. 187–190

Ссылки 

 
 

Участники Итальянских войн
Генералы Франции
Адмиралы Франции
Послы Франции в Великобритании
Филипп
Адмиралы Франции (титул)